Quagliano – vitigno
 Colline Saluzzesi Quagliano – vino DOC italiano
 Colline Saluzzesi Quagliano spumante – vino DOC italiano